Тоніца Євген Сергійович — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Нікола Тоніца — румунський графік та художник.
Прізвища